Axel Schreiber, attore tedesco
 Daniela Schreiber, nuotatrice tedesca
 Isaac Liev Schreiber, attore statunitense
 Pablo Schreiber, attore statunitense
 Thomas Schreiber, bobbista svizzero
 Friedrich von Schreiber, arcivescovo cattolico tedesco
 David Servan-Schreiber, psichiatra francese
 Jean-Jacques Servan-Schreiber, giornalista e politico francese
 Miniottero di Schreiber
 Walther-Schreiber-Platz, stazione della metropolitana di Berlino

Altri progetti